Tractiestroom is elektriciteit, bedoeld voor de tractie (aandrijving) van over het algemeen grote elektrische voertuigen, zoals: trams, locomotieven enz.

De elektriciteit kan worden toegediend via een bovenleiding of derde rail. 

Elektriciteit